Военная разведка:
 Военная разведка — комплекс мероприятий, проводимых государством в лице военного ведомства (его сотрудника), преимущественно по получению и обработке данных о действующем или вероятном противнике, его военных ресурсах, боевых возможностях и уязвимости, а также о театре военных действий.
 Военная разведка — российский телесериал 2010 года о действиях группы военных разведчиков на фронтах Великой Отечественной войны.

См. также 
 Военная разведка Великобритании
 Военная разведка Пакистана
 Военная разведка Сирии